L'Open de Kuala Lumpur masculin 2009 (ou Kuala Lumpur Open Squash Championships 2009) est l'édition masculine 2009 de l'Open de Kuala Lumpur, qui est un tournoi PSA 5 Star. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 4 au . 

La tête de série  Peter Barker remporte le trophée en battant son compatriote Adrian Grant en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Kuala Lumpur féminin de squash 2009
 Open de Kuala Lumpur
 Saison 2009 de la PSA

Liens externes 

masculin 2009
Squash en 2009
Sport en Malaisie en 2009
Sport en mars 2009